Missy Monroe (Las Vegas, Nevada, 22 de agosto de 1984) é uma atriz pornô americana. Já usou os seguintes nomes em suas participações: Missy Marie, Missy. É de origem caucasiana.

Biografia 

Começou a participar de filmes adultos no ano de 2003 com apenas 19 anos de idade. Até o inicio de 2006 fez por volta de 180 filmes sem contar coletâneas, também participou de filmes feitos exclusivamente para a Internet e que às vezes são lançados em vídeos em forma de coletâneas.

Filmografia parcial 

 A2M # 6
 Absolute Ass # 5
 American Bukkake # 26
 Anal Addicts # 18
 Anal Expedition # 8
 Anal Latex Whores # 2
 Anal Twins
 Analogy # 1
 Art Of Ass # 3
 Ass Factor # 2
 ATM City # 2
 Bang My White Ass
 Barely Legal Corrupted # 1
 Big Sausage Pizza (internet)
 Black Dick For The White Chick
 Black In The Blondes # 2
 Cum Swallowers # 1
 Dementia # 2
 Down The Hatch # 13
 Elastic Assholes # 2
 Feeding Frenzy # 5
 Flower's Squirt Shower # 1
 Fuck My Ass
 Fuck My Face
 Fucking Assholes # 1
 Gag Factor # 17
 Gang Bang # 3
 Hot Squirts
 Interracial Nation # 7
 Lewd Conduct # 20
 Liquid Gold # 10
 Missy Monroe Cock Star
 Monsters of Cock (bang bros) (internet)
 No Cum Dodging Allowed # 3
 North Pole # 57
 Peter North's POV # 7
 POV Pervert # 4
 POV Squirt Alert # 1
 Semen Sippers # 3
 She Squirts # 15
 Squirting 101 # 4
 Squirting Newcomers # 2
 Super Squirters
 Swallow My Squirt # 1
 Swallow Sluts # 3
 Teen Squirt Queens
 Teenage Anal Princess # 1
 Throat Bangers # 5
 Throat Gaggers # 7
 White Wife Black Cock # 5

Prêmios e indicações

AVN (Adult Video News) 

 2006 - Indicada como "Performance feminina do Ano"
 2005 - Indicada como "Revelação do Ano"
 2005 - Indicada na categoria de melhor cena de sexo grupal

XRCO (X-Rated Critics Organization) 

 2004 - Indicada na categoria "Teen Cream Dream"
 2004 - Melhor cena de sexo grupal (ao lado de Kami Andrews, Julie Night entre outros) - Baker's Dozen # 2

Ligações externas
 Site Oficial
 Missy Monroe no Internet Adult Film Database
 Missy Monroe no Adult Film Database
 Missy Monroe no IMDB
 Missy Monroe no My Space
 Sex Driver (Atenção: Contém Material Pornográfico)

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Las Vegas